La Pro Wrestling Guerrilla a organisé différents tournois professionnels de Catch grâce aux catcheurs faisant partie de son roster.

Bad Ass Mother 3000
Bad Ass Mother 3000 était un tournoi de catch s'étant déroulé le 29 et  à Eagle Rock, Los Angeles, Californie et également à Industry, en Californie. Le vainqueur de ce tournoi serait déclaré premier champion officiel de la Pro Wrestling Guerrilla. 

 Lil' Cholo remplacera B-Boy après une blessure de ce dernier. 

Tournoi de catch